Oude Vaart (Terneuzen), een wijk in Terneuzen
Beilerstroom, ook wel Oude Vaart genoemd, een riviertje in Drenthe
Oude Vaart (Hulst), een voormalige waterweg nabij Hulst
De Oude Vaart, een waterschap in de provincie Drenthe
Oude A-Vaart, een waterloop tussen Avekapelle en Pervijze